Caussin de Perceval kan syfta på:

 Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval (1759–1835), fransk orientalist, far till Armand-Pierre Caussin de Perceval. 
 Armand-Pierre Caussin de Perceval (1795–1871), fransk orientalist, son till Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval.

Namnförgreningssidor